Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il est l'évènement tennistique annuel le plus important en Argentine.

Résumé de l'édition 
L'édition 2006 se déroule du 13 au .

En simple, l'ancien  mondial Carlos Moyà remporte son  du circuit ATP, le seul de cette année-là et son avant-dernier avant la fin de sa carrière.

Les Tchèques František Čermák et Leoš Friedl gagnent quant à eux leur  en double (leur  de l'année), non sans mal puisque leur quart de finale et leur demi-finale furent serrés.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Argentine en 2006
Tennis en février 2006